Le lac Télé peut désigner :
Le lac Télé situé en République du Congo
Le lac Télé situé au Mali